Сешам:

 Сешам — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Сешам — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.